Лутошкино — название населённых пунктов в России:

Россия

Кировская область 
 Лутошкино — село в Кумёнском районе.
 Лутошкино — деревня в Слободском районе.

Липецкая область 
 Лутошкино — деревня в Краснинском районе.

Нижегородская область 
 Лутошкино — деревня в Чкаловском районе.

Ярославская область 
 Лутошкино — деревня в Большесельском районе.